Osoby:
 Gauthier Klauss – francuski kajakarz
 Natasha Klauss – kolumbijska aktorka

Zobacz też:
 Claus
 Clauss
 Clauß
 Klaus
 Klauß